Franco Agamenone era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Sebastian Ofner ha sconfitto Dalibor Svrčina con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie 

  Daniel Altmaier (secondo turno)
  Mats Moraing (secondo turno)
  Tseng Chun-hsin (semifinale)
  Lucas Pouille (primo turno)
  Dennis Novak (secondo turno)

  Tomáš Macháč (semifinale, ritirato)  
  Vít Kopřiva (ritirato) 
  Jurij Rodionov (secondo turno) 
  Dmitrij Popko (primo turno)

Qualificati 

  David Ionel (primo turno)
  Lucas Miedler (secondo turno)
  Evgenii Tiurnev (primo turno)

  Alejandro Moro Cañas (primo turno) 
  Oleksii Krutykh (secondo turno) 
  Emilio Nava (secondo turno)

Lucky loser 

  Tobias Kamke (ritirato)

  Tristan Lamasine (primo turno)

Wildcard 

  Martin Krumich (primo turno)
  Jonáš Forejtek (quarti di finale)

  Michael Vrbenský (primo turno, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

TK Sparta Praga Challenger 2022